Lenveja (en francès Lembeye) és un municipi occità, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 

  Almudébar
  Alzey-Weinheim

Personatges il·lustres 
 Gilbert Duclos-Lassalle, ciclista.

Referències 

Municipis del Cantó de Lenveja